Аристео има више значења:

 Аристео (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аристео (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику